Mužská čtyřhra Chengdu Open 2019 probíhala ve druhé polovině září 2019. Do deblové soutěže čchengtuského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Ivan Dodig a Mate Pavić, jehož členové nestartovali společně. Pavić se rozhodl turnaje nezúčastnit. Spoluhráčem Dodiga se stal Slovák Filip Polášek, s nímž skončil v semifinále na raketách Erlicha s Martinem.

Vítězem se stal nenasazený pár Srbů Nikola Čačić a Dušan Lajović, který ve finále za 1.41 hodiny zdolal izraelsko-francouzské turnajové čtyřky Jonatana Erlicha s Fabricem Martinem. Po dvousetovém průběhu 7–6 a 3–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–3]. V úvodní vítězné sadě Srbové odvrátili dva setboly. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Po turnaji jejich celková zápasová bilance činila pět výher a tři porážky. Čačić vybojoval první titul na okruhu ATP Tour a pro Lajoviće to bylo druhé turnajové vítězství v deblu.

Nasazení párů 

  Ivan Dodig /  Filip Polášek (semifinále)
  Dominic Inglot /  Austin Krajicek (čtvrtfinále)
  Santiago González /  Robert Lindstedt (1. kolo)
  Jonatan Erlich /  Fabrice Martin (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Chengdu Open
Tenis v Číně v roce 2019
ATP Tour 2019